Gjekstad ist der Familienname folgender Personen:

Hermann Gjekstad (* 1996), norwegischer Handballspieler
Ole Gustav Gjekstad (* 1967), norwegischer Handballspieler und -trainer